Syrpuć (starorus. Сирпутий, Сирпятий, żył w XIII w.) – książę kieranowski, pochodzący z Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Życiorys 
Syrpuć był księciem plemiennym, który wraz ze swoim bratem, Trojdenem, późniejszym wielkim księciem litewskim, panował na Kiernowie.  

W 1277 r. według Rocznika Traski i jednej z wersji Rocznika małopolskiego, miał miejsce najazd litewski na ziemię łęczycką, znajdującą się w ryzach Królestwa Korony Polskiej. Przypuszcza się, że najazd ten był dowodzony przez wspomnianego Syrpucia. Wiadomym jest natomiast, że Trojden miał wysłać Syrpucia w 1278 roku na łupieską wyprawę w okolice Lublina. Tam litewskie oddziały zostały pokonane pod Równem w potyczce z Leszkiem Czarnym.

Według przypuszczeń polskiego historyka, Władysława Semkowicza, Syrpuć był protoplastą rodu Ościkowiczów, za czym silnie przemawia jego imię, powtarzające się w końcu XIV i XVI w. w tej rodzinie, występując wówczas jako przydomek niektórych jej członków. Ważnym argumentem jest również przytoczony przez Semkowicza fakt, iż Kiernów, na którym panował Syrpuć, był kolebką rodu Ościkowiczów.

Niektóre ze źródeł podają, że Syrpuć był tą samą osobą co Narymunt, noszącą dwa różne imiona – jedno normandzkie a drugie wielkolitewskie.

Przypisanie go do rodu Ościkowiczów oznacza też wspólne pokrewieństwo z Radziwiłłami, Sudymuntowiczami czy Dziewiałtowskimi.

Jego synem miał być Lizdejko.

Genealogia 
Genealogia rodzinna została utworzona na podstawie fragmentu Władysława Semkowicza w Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie.

Oprócz zawartych w drzewie genealogicznym rodzin wielkolitewskich, Wojciech Kojałowicz wymienia w swych pracach szereg innych rodzin, łącząc je z rodem Krystyna Ościka (tj. Skop, Możejko, Sirewicz, Narbut, Piećko, Sokół, Wojna i in.), jednakże źródła współczesne nie dają żadnego oparcia do genealogicznego powiązania z nim tych rodzin.

Zobacz też 

 ród herbowy
 heraldyka
 lista polskich herbów szlacheckich

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 

 

Nieznana data śmierci
Nieznana data urodzenia
!
!
!
!
Kniaziowie litewsko-ruscy